Herrarnas curlingturnering i vinter-OS 2006 ägde rum i Turin, Italien mellan 13 och 24 februari 2006. Finalen spelades 24 februari 2006. Alla lag mötte varandra, och de fyra bästa lagen avancerade sedan till slutspel.

Medaljörer

Lag

Resultat

Sluttabell

Matcher

Match 1 - Måndagen den 13 februari 0900

Match 2 - Måndagen den 13 februari 1900

Match 3 - Tisdagen den 14 februari, 1400

Match 4 - Onsdagen den 15 februari, 0900

Match 5 - Onsdagen den 15 februari, 1900

Match 6 - Torsdagen den 16 februari, 1400

Match 7 - Fredagen den 17 februari, 0900

Match 8 - Fredagen den 17 februari, 1900

Match 9 -Lördagen den 18 februari, 1400

Match 10 - Söndagen den 19 februari, 0900

Match 11 - Söndagen den 19 februari, 1900

Match 12 - Måndagen den 20 februari, 1400

Semifinaler - Onsdagen den 22 februari, 1900
1 vs. 4

2 vs. 3

Bronsmatch - Fredagen den 24 februari, 1300

Final - Fredagen den 24 februari, 1730

Källor 
Resultaten på OS-webbplatsen

Noter 

Curling vid olympiska vinterspelen 2006